Ragueneau peut désigner :

Patronymes 
 Camille Ragueneau (1868-1956), général d’armée français ;
 Cécilia Ragueneau (1973-), dirigeante de télévision française ;
 Frédéric Ragueneau (1540-1603), prélat français évêque de Marseille ;
 Gaston Ragueneau (1881-1978), athlète français ;
 Marie Ragueneau, dite  (1639-1727), comédienne française de la troupe de Molière ;
 Pierre Ragueneau (mort en 1577), prélat français, évêque de Marseille ;
 Paul Ragueneau (1608-1680), jésuite français, missionnaire du Canada ;
 Philippe Ragueneau (1917-2003), écrivain et journaliste français ;
 Thierry Ragueneau (1960-), acteur français.

Toponymes 
 Ragueneau, municipalité du Québec.

Personnage 
 Ragueneau, personnage de Cyrano de Bergerac.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme